Фридрих Вильгельм Николас Карл Гессенский (15 октября 1854, Копенгаген — 14 октября 1888, море между Батавией и Бангкоком) — немецкий принц, глава Гессенского дома и титулярный ландграф Гессен-Кассельский (1884—1888).

Ранние годы 
Старший сын принца Фридриха Вильгельм Георга Адольфа Гессен-Кассельского (1820—1884) и его второй жены принцессы Марии Анны Фридерики Прусской (1836—1918), внучки короля Пруссии Фридриха Вильгельма III.

Как и его отец, Фридрих Вильгельм вначале воспитывался в Дании, затем учился в гимназии в Дрездене (Vitzthum-Gymnasium). В 1873—1875 годах он учился в Боннском университете, где с 1875 года был членом Боннской студенческой корпорации «Боруссия».

С 1876 года принц Фридрих Вильгельм служил в прусской армии в чине майора в 7-м Рейнском гусарском полку короля Вильгельма I. Кроме того, он числился майором 12-го Мариупольского российского гусарского полка.

В октябре 1884 года после смерти своего отца Фридрих Вильгельм стал главой Гессенского дома и титулярным ландграфом Гессен-Кассельским. Его младшие братья Александр Фридрих, Фридрих Карл и сестры Елизавета Шарлотта Александра и Сивилла Маргарита перешли под его опеку и попечительство.

В 1884 году после смерти бездетного герцога Вильгельма Брауншвейгского (1806—1884) Фридрих Вильгельм Гессенский безуспешно претендовал на вакантный герцогский престол в Брауншвейге, но не получил поддержки со стороны прусского правительства.

В 1886 году принц Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский отправился в трехлетнее кругосветное путешествие. Принц путешествовал инкогнито под именем барона Эшбаха вместе с пятью компаньонами. Вначале он посетил страны Ближнего Востока, Карибского бассейна, Центральную Америку и США, затем побывал в Индии, Китае, Японии, Южной Австралии, Новой Зеландии, Новой Гвинее и Яве. Во время путешествия на французском пароходе «Волга» из порта Батавия в Бангкок 14 октября 1888 года принц упал за борт судна и утонул. Немецкий консул в Сингапуре отправил телеграмму в министерство иностранных дел в Берлине, в котором высказал предположение, что принц пропал без вести, выпав за борт парохода. Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский должен был посетить Бангкок по приглашению короля Сиама Рамы V.

Не был женат и не оставил детей. После гибели Фридриха Вильгельма главой Гессенского дома стал его младший брат Александр Фридрих.

Предки

Источники 
 Carl Knetsch. Das Haus Brabant. Genealogie der Herzöge von Brabant und der Landgrafen von Hessen. — Darmstadtс, 1918—1931. — S. 192
 G. G. Winkel. Biographisches Corpsalbum der Borussia zu Bonn 1821—1928. — Aschaffenburg, 1928.
 Haus Hessen — biografisches Lexikon. / Hrsg.: Eckhart G. Franz. — : Hessische Historische Kommission, 2012. — S. 176. — ISBN 978-3-88443-411-6.

Главы Гессенского дома